Far East Movement (также используется стилизованное Far★East Movement и аббревиатура FM. Их название переводится, как «Дальневосточное движение») — американский электро-хоп квартет, базирующийся в городе Лос-Анджелес, Калифорния. Группа сформировалась в 2003 году. Первое их выступление состоялось в корейском районе Лос-Анджелеса, весь доход был направлен на нужды реабилитационного центра по лечению наркозависимости, названного «Movementality». Первым хитом FM стала песня «Round Round», попавшая в саундтрек фильма Тройной форсаж: Токийский дрифт. Также группа писала саундтрек к аниме-сериалу Монсуно.

После этого группа участвовала в работе над различными сериалами: C.S.I.: Место преступления Майами, C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк, Красавцы, Сплетница,. В 2009 году группа была приглашена на концерт Power 106’s Powerhouse, выступив на одной сцене с Jay-Z, Kid Cudi, Sean Paul, New Boyz, Pitbull, Lil Jon, LMFAO, Ya Boy, Flo Rida, и The Black Eyed Peas.

Сингл «Like a G6» в конце октября 2010 года занял 1 место в Billboard Hot 100 и на iTunes.

Музыкальная карьера

2003—2007 
Первоначальные участники Far East Movement — Кевин Нишимура (Kev Nish), Джэймс Ро (Prohgress), и Чжэ Чон (J-Splif) выросли в корейском районе Лос-Анджелеса. Они были близкими друзьями в школе и решили вместе заняться музыкой. Они начали продвигать её в сети и выступая в местных клубах, в 2001 году выбрав для себя название «Emcee’s Anonymous». Позже имя группы поменялось на Far East Movement, или FM, появившееся от песни со схожим названием, которую они спродюсировали. В 2003 году было организовано мероприятие «Movementality», местом проведения которого был выбран родной район участников FM

Студийные альбомы

EP

Микстейпы

Синглы

Другие песни, попадавшие в чарты

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
  (USA)
  (Japan)
 
 
 Far East Movement: interview by Raha Lewis  at Party in a Minute: Los Angeles Times Magazine

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители Interscope Records